AS, As, aS, A/S og as har flere betydninger:

Videnskab og teknologi 
 Arsen – et grundstof.
 . AS – Reuters Instrument kode til Amsterdam
 attosekund, 'as' – en SI-enhed af tid der svarer til 10−18 sekunder.
 attosiemens, 'aS' – en SI-enheden for kapacitans (elektrisk ledningsevne) svarende til 10−18 Siemens.
 Autonomous system –  Internetprotokol (IP) routing prefixes

Organisationer 
 Aktieselskab eller A/S, en type af dansk aktiebaseret virksomhed
 Aksjeselskap eller A/S, en type af norsk aktiebaseret virksomhed
 Aktsiaselts, en type af estisk aktiebaseret virksomhed
 Akademiska Sångföreningen eller Akademisk mandskor i Helsinki, et finsk kor

Medicin 
 Aspergers syndrom, en autisme spektrum forstyrrelse
 Angelman syndrom, en neuro-genetisk sygdom
 Ankyloserende spondylitis, en systemisk gigt i rygsøjlen og relaterede samlinger
 Aorta stenose, en hjerteklapfejl
 Autistiske spektrum

Steder 
 As Sogn – herunder bl.a.:
 As Hoved (areal)
 As Hede (bebyggelse)
 As Ore (bebyggelse)
 As Strandby (bebyggelse)
 As Vig (bebyggelse, vandareal)
 .as – Amerikansk Samoa, landekode
 As, Belgien – en kommune i Belgien
 Aš – en by i Tjekkiet
 Australien – forældet NATO – landekode

Folk 
 Aserne kaldes "ás", "áss", eller "ǫ́ss" i nordisk mytologi
 Ossetere blev kaldt As eller Asi af georgiere og russere i fortiden
 Aung San, burmesiske nationalistiske
 Anderson Silva, kampsport fighter

Andet 
 Tone – navnet på en tonen, som er en ½ tone under a (b for A)
 As (romersk mønt) – den mindste møntenhed i Romerriget.
 Aleihi A'salam – arabisk for Fred Være Med Ham.
 Aftenshowet – et direkte aktualitetsprogram på DR1